Максим Сергеевич Григорьев (род. , Ленинград, СССР) — российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника.

Карьера 
Максим Григорьев родился в Ленинграде. В возрасте 16 лет перебрался в Ростов-на-Дону, где тогда базировался «Локомотив-Кубань». Позже вместе с клубом переехал в Краснодар.

В феврале 2011 года Григорьев продлил контракт с краснодарской командой до 2015 года.

В декабре 2012 года Григорьев был признан «Лучшим молодым игроком» Единой лиги ВТБ по итогам месяца. В 3 декабрьских матчах Максим набирал в среднем 12,0 очка, 4,3 подбора и 0,6 передачи.

В октябре 2014 года Григорьев был признан «Лучшим российским игроком» Единой лиги ВТБ по итогам месяца. В 5 матчах в составе краснодарской команды Максим в среднем набирал 8,2 очка, 2,0 передачи и заработал 9,6 балла за эффективность действий.

В июне 2015 года Григорьев подписал 2-летний контракт с «Нижним Новгородом».

По итогам октября 2015 года был признан «Лучшим российским игроком» Единой лиги ВТБ. В 5 матчах нижегородской команды Григорьев набирал в среднем 17,6 очка, делал 3,2 передачи, 4,0 подбора, 0,8 перехвата и заработал 16,6 балла за эффективность действий.

4 ноября 2015 года, во 2 четверти матча Еврокубка с «Нептунасом», Григорьев получил повреждение крестообразных связок правого колена. После проведённой операции в Германии стало известно, что Максим выбыл до конца сезона 2015/2016. В декабре была проведена повторная операция в Москве.

Перед началом сезона 2016/2017 Григорьев был назначен капитаном «Нижнего Новгорода».

В конце октября 2016 года Григорьев вернулся к тренировкам в общей группе, а 2 ноября провёл свою первую игру после травмы. В матче Еврокубка с «МЗТ Скопье» Максим вышел в стартовой пятёрке и набрал 13 очков, 3 подбора и 1 блок-шот.

В январе 2017 года Григорьев получил повреждение мениска, и вновь был прооперирован.В сезоне 2016/2017 в Единой лиге ВТБ он набирал в среднем 3,5 очка, 0,9 подбора и 1,4 передачи, в Еврокубке – 5,5 очка, 1,3 подбора и 1,4 передачи.

В мае 2017 года Григорьев подписал новый 2-летний контракт с «Нижним Новгородом».

7 октября 2018 года во время матча Единой лиги ВТБ между «Нижним Новгородом» и «Калевом» (68:82) Григорьев получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Срок восстановления после проведённой операции составит от 6 до 9 месяцев.

В августе 2019 года Григорьев перешёл в «Парму». В 17 матчах Единой лиги ВТБ Максим набирал 13,5 очка, 1,7 подбора и 1,1 передачи.

29 января 2020 года стал известен состав команд на «Матч всех звёзд» Единой лиги ВТБ. По итогам голосования болельщиков и анкетирования СМИ, в котором приняли участие 22 издания, Григорьев попал в состав команды «Звёзд России».

В августе 2020 года Григорьев подписал с «Пармой» новый контракт.

В ноябре 2021 года Григорьев стал игроком «Уралмаша».

Сезон 2022/2023 Григорьев начинал в «Барнауле». В 15 матчах Суперлиги Максим набирал 16,2 очка, 2,9 передачи, 3,1 подбора и 1,4 перехвата.

В феврале 2023 года Григорьев перешёл в «Новосибирск».

Сборная России 
В июне 2011 года Григорьев был включён в расширенный состав сборной России для подготовки к Евробаскету-2011, но в августе покинул расположение национальной команды. После матча со сборной Литвы главный тренер Дэвид Блатт поблагодарил Максима за проделанную работу и отметил, что это был последний день для игрока на сборах перед Евробаскетом-2011.

В апреле 2012 года Григорев вошёл в список 16 кандидатов в сборную России, приглашённых на первый сбор для подготовки к участию в Олимпийском квалификационном турнире.

В июне 2013 года Григорьев попал в расширенный состав сборной России для подготовки к Евробаскету-2013. 6 августа, по окончании утренней тренировки, которая стала последней перед отъездом в Ригу на товарищеские матчи, главный тренер сборной России Василий Карасёв сообщил, что Григорьев в дальнейшей подготовке команды к Евробаскету-2013 участвовать не будет.

В июле 2013 года, в составе студенческой сборной России, стал победителем Универсиады.

5 марта 2015 года в ходе заседания исполкома РФБ был утвержден расширенный состав сборной России для подготовки к Евробаскету-2015. В состав команды был включен и Максим Григорьев.

В январе 2020 года Григорьев был включён в расширенный состав сборной России на отборочные игры Евробаскета-2021.

23 февраля 2020 года Григорьев дебютировал в сборной России. В игре против Северной Македонии (77:67) Максим провёл на площадке 13 минут 39 секунд и набрал 7 очков, 1 передачу и 1 подбор.

Личная жизнь 
Мама Максима Григорьева — Ольга Григорьева. Она известная российская писательница в жанре «фэнтези».

Достижения

Клубные 
  Обладатель Еврокубка: 2012/2013
  Серебряный призёр Кубка вызова: 2010/2011
  Серебряный призёр Единой лиги ВТБ: 2014/2015
  Бронзовый призёр Единой лиги ВТБ: 2012/2013
  Чемпион Суперлиги-1 дивизион: 2021/2022
  Бронзовый призёр чемпионата России (2): 2011/2012, 2014/2015
  Серебряный призёр Кубка России (3): 2013/2014, 2017/2018, 2018/2019

Сборная России 
  Чемпион Универсиады: 2013

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Максим Григорьев: «Трудно совмещать танцы и баскетбол»
 Профиль на Sports.ru
 Профиль на сайте БК «Нижний Новгород»

Баскетболисты России
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК «Парма»
Игроки БК «Уралмаш»
Игроки БК «Барнаул»
Игроки БК «Новосибирск»
Игроки сборной России по баскетболу